Roseira-brava pode referir-se a a várias espécies de plantas, nomeadamente do género Rosa, entre elas:
 Rosa blondaeana 
 Rosa canina
 Rosa corymbifera
 Rosa mandonii
 Rosa micrantha
 Rosa deseglisei
 Rosa sempervirens